Церковь Святого Апостола Андрея () — католический храм в городском посёлке Кривичи, Минская область, Белоруссия. Относится к Мядельскому деканату Минско-Могилёвского архидиоцеза. Памятник архитектуры в стиле барокко, построен в 1796 году. Храм включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, освящён во имя апостола Андрея. Расположен по адресу: ул. 17 сентября, 56.

История 
Монастыри ордена тринитариев, основанного в XII веке, начали появляться в Речи Посполитой с конца XVII века. Монастырь тринитариев в Кривичах был основан в 1770 году и стал пятым на территории современной Белоруссии после монастырей в Бресте (1709), Орше (1714), Молодечно и Витебске (1758).

Вначале при монастыре был построен деревянный храм, в 1796 году было завершено строительство каменной барочной церкви. В том же году храм был освящён епископом Трокским.

В книге «Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уездов Виленской губернии» (Витебск, 1896) про костел в Кривичах сказано следующее:«В 1770 г. Андрей Укольский, владетель значительной части Кривич, поселил здесь тринитаров; в 1777 г. он построил каменный костел, в котором находилась статуя Исуса Христа, слывшая чудотворною».После Польского восстания 1830 года все монастыри тринитариев на территории современной Белоруссии были закрыты, включая кривичский. После закрытия монастыря храм стал обычным приходским, а бывшие жилые помещения монахов стали принадлежать приходу.

Сохранились «Исповедальные списки Кривичского костела за 1853 г.» и «Исповедальные росписи Кривичского костёла» (1865 год).

Настоятели костёла, 1867—1939
По имеющимся сведениям:
1867 — Иосиф Коркуць.
1886 — ксендз Наполеон Любовицкий, который позднее был назначен Вилейским деканом и администратором костела в Радошковичах.
1891 — ксендз Франциск Сидорович.
1915 — Пётр Блажевич.
1939 — ксендз Иосиф Казимирович Кропивницкий (род. в 1882 году), награжденный польским правительством "Крестом заслуги".

Во второй половине XIX века весь архитектурный комплекс был обнесён оградой с трёхарочными воротами. В таком виде комплекс сохранился до наших дней.

В Национальном историческом архиве Беларуси хранятся метрические книги Кривичского тринитарского костела за 1817, 1820, 1827—1848 годы и Кривичской часовни за 1833—1837 годы.

Сохранились также метрические выписки Кривичского костела за 1866,1868—1871 годы.

В отделе ЗАГС Мядельского райисполкома хранятся метрические книги Кривичского костела о рождении, браке и смерти за 1928—1931 и за 1932—1937 годы.

25 августа 1945 года был арестован «за антисоветскую агитацию» ксёндз костёла в местечке Кривичи Кривичского района Иосиф Казимирович Крапивницкий (род. в 1882  в деревне Данюшево Сморгонского района) и по статье 72б Уголовного кодекса БССР (антисоветская агитация) 16 января 1946 года был приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей, 5 годам поражения в правах и конфискации имущества. Реабилитирован Президиумом Минского областного суда 19 мая 1993 года.

Мемориальная доска 
На стене храма установлена Мемориальная доска в память о выдающемся военном геодезисте и географе генерал-лейтенанте Российской армии Юзефе (Иосифе) Ходзько, который родился в Кривичах.

Архитектура 
Храм Святого Андрея Апостола — однонефная базилика с квадратной апсидой и с высокой трёхъярусной башней-колокольней над главным фасаде (третий ярус не завершён). К храму с юго-восточной стороны апсиды примыкает двухэтажный монастырский корпус.

Неф перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками, поделён на три травеи широкими подпружными арками.

Доминантой интерьера служит алтарь с деревянной статуей Спасителя, которая была весьма похожа на статую из Антоколя — предместья Вильны. В 1855 году Адам Киркор записал народное предание о том, что две статуи одновременно были привезены из Рима.

Храм и монастырский комплекс обнесены оградой из бутового камня с трёхарочными воротами из красного кирпича.

Интерьер 
Алтарь богато украшен позолоченной лепкой и статуями Св. Петра и Павла, Св. Матери Божьей Болесной и Св. Иоанна Евангелиста в стиле барокко. В центральной нише находится статуя Христа из Назарета, которая была привезена из Антоколя, предместья Вильно, и почитается как чудотворная. Увенчен алтарь скульптурной композицией: ангел спасает из маврского плена двух христиан. В глубоких нишах боковых стен храма расположены шесть алтарей, посвященные Св. Матери Божьей, Св. Антонию Падуанскому, Св. Андрею Апостолу, Св. Троице и другим. В одном стиле с алтарем выполнен амвон, украшенный позолоченной деревянной резьбой.

Литература 
 «Касцёл святога Андрэя апостала» //Т. В. Габрусь «Мураваныя харалы беларускага барока». 2001 год
 Кулагін А. М.. Каталіцкія храмы Беларусi. — Мінск: 2008. ISBN 978-985-11-0395-5
 Каталіцкія святыні. — Мінск, Про Хрысто, 2003.
 Гіль М., Драўніцкі Я. Былыя сядзібы і паркі Паазер’я. Мядзельшчына. — Паставы: Сумежжа, 2008.-С.35.
 Пархута Я. Крывічы// Беларуская мінуўшчына (Мінск). — 1996. — № 2. — С.49.
 Слюнькова И. Н. Наследие архитектуры Беларуси. Монастыри восточной и западной традиций. — М.: Прогресс-Традиция, 2002.

Примечания

Ссылки 
 О храме на сайте Католической церкви в Белоруссии
 Сайт globus.tut.by 
 radzima.org

Кривичи
Андрея Кривичи
Храмы Мядельского района
Кривичи (Мядельский район)